Le tournoi de tennis Tokyo Cup est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Tokyo Cup
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Tokyo Cup
Sport au Japon en 1982
Compétition de tennis à Tokyo
Novembre 1982